PST se poate referi la:

 Pacific Standard Time, ora Pacificului, UTC−8:00.
 Pakistan Standard Time, ora din Pakistan, UTC+5:00.
 Philippine Standard Time, ora din Filipine, UTC+8:00.
 .pst, o extensie folosită pentru Microsoft Outlook.